Losenstein steht für:

 Losenstein, Gemeinde im Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Herren von Losenstein, Adelsgeschlecht
 Burg Losenstein, Burgruine in der Gemeinde Losenstein, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Losenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar von Losenstein († 1577), Landeshauptmann von Oberösterreich
 Franz Anton von Losenstein (1642–1692), Dompropst in Passau und Titularbischof von Dura
 Georg von Losenstein († 1509), Landeshauptmann der Steiermark, Landeshauptmann von Oberösterreich

Siehe auch:
 Schloss Losensteinleithen, Schlossanlage in der Marktgemeinde Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich